Hoerschelmann ist 

der Name eines deutsch-baltischen Adelsgeschlechts: Hoerschelmann (Adelsgeschlecht) 

und der Familienname folgender Personen:

 Ernst August Wilhelm Hoerschelmann (1743–1795), deutscher Historiker
 Ferdinand Dietrich Nikolai Hoerschelmann (1834–1902), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Fred von Hoerschelmann (1901–1976), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor
 Friedrich Ludwig Anton Hoerschelmann (* 1740; † nach 1792), Jurist und Historiker
 Gabriele Hoerschelmann (* 1968), deutsche evangelische Theologin
 Harald von Hoerschelmann (1878–1941), deutscher Physiker und Übersetzer
 Karl Anton Ferdinand von Hoerschelmann (1819–1892), deutscher evangelischer Theologe
 Konstantin Peter Friedrich von Hoerschelmann (1825–1898), russischer General
 Leopold Hörschelmann (1836–1908), deutsch-baltischer evangelischer Theologe, Generalsuperintendent von Estland  
 Rolf von Hoerschelmann (1885–1947), deutscher Maler
 Werner Hoerschelmann (1938–2022), deutscher Theologe
 Wilhelm Hoerschelmann (1849–1895), deutscher klassischer Philologe